Shone steht für:

 Shone (Name), ein walisischer Vorname für Johannes

Shone ist der Familienname folgender Personen:

 Gutemi Shone Imana (* 1991), äthiopische Langstreckenläuferin
 Ronald Shone (* 1946), schottischer Wirtschaftswissenschaftler und Psychotherapeut